Traustila, guardia del corpo e assassino di Valentiniano III;
 Traustila, Magister Militum e ribelle contro l'imperatore Zenone;
 Traustila, Re dei Gepidi.